Дитинген () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Ротвайль.  Население составляет 3935 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 42,25 км². Официальный код  —  08 3 25 011.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга
Общины Баден-Вюртемберга